John Carter of Mars peut désigner :
 John Carter, un personnage d'Edgar Rice Burroughs
 John Carter, un film d'Andrew Stanton